Shorewood (Illinois)
 Shorewood (Wisconsin)
 Shorewood Hills, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.